Brooke Claxton, avocat, professeur, homme politique canadien ;
 Charles Claxton, basketteur américain ;
 Richard Claxton Gregory, militant américain ;
 Florence Claxton (1838-1920), artiste britannique ;
 Marshall Claxton, peintre britannique ;
 Speedy Claxton, basketteur américain ;
 William Claxton, photographe et écrivain américain ;
 William F. Claxton, réalisateur, monteur, producteur et scénariste américain.

Toponyme

 Claxton, ville américaine du comté d'Evans en Géorgie 
 
 
 

Patronyme anglais